Copernicus – Variante in diverse lingue col quale viene chiamato l'astronomo prussiano Niccolò Copernico
Copernicus – Programma spaziale dell'Agenzia spaziale europea, precedentemente denominato Global Monitoring for Environment and Security
Copernicus – nome attribuito alla stella 55 Cancri
Cratere Copernicus – cratere di Marte
1322 Coppernicus – asteroide della fascia principale.
Copernicus Code – titolo originale della serie televisiva tedesca Delta Team

Pagine correlate
Copernico (disambigua)